Skanderbek ist der Familienname folgender Personen: 

 Wladimir Georgijewitsch Kastrioto-Skanderbek (1820–1879), russischer Komponist

Skanderbek steht für: 

 Skanderbek (1960), Torpedofangboot der albanischen Marine (Stapellauf 1960)

Siehe auch:
 Skanderbeg